Archippos (altgriechisch Ἄρχιππος = Führer der Reiterei, lateinisch Archippus) war ein männlicher Name im antiken Griechenland. Bekannte Namensträger sind:
 Archippos (Archon), Sohn des Akastos, Archon von Athen
 Archippos (Dichter), Dichter der Alten Komödie (5. Jahrhundert v. Chr.)
 Archippos von Mytilene Faustkämpfer und Olympiasieger
 Archippos von Tarent, griechischer Philosoph, Pythagoreer (5. Jahrhundert v. Chr.)
 Archippos (Bibel), im Neuen Testament erwähntes Mitglied der Gemeinde von Kolossai